Wittenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wittenberger (* 1944), deutscher Biologe, Archivar und Museumsleiter
 Walter Wittenberger (1910–1998), Chemiker und Fachbuchautor
 Werner Wittenberger (* 1935), deutscher evangelischer Theologe

Wittenberger steht für:
 Herkunftsbezeichnung zu Lutherstadt Wittenberg
 Wittenberger Bewegung, Wendepunkt der Reformation zwischen dem Reichstag zu Worms (1521) und dem Deutschen Bauernkrieg
 Wittenberger Kapitulation, 1547, beendete den Schmalkaldischen Krieg
 Wittenberger Konkordie, reformatorisches Dokument
 Wittenberger Vertrag, Kirchenvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und den evangelischen Landeskirchen
 Die Wittenberger Nachtigall, deutscher Historienfilm
 Herkunftsbezeichnung zu Wittenberge
 Wittenberger Kopf, Bezeichnung eines Wendezug-Steuerwagens

Siehe auch:
 Witberger